Meriden kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Meriden (West Midlands), Engeland
Meriden (Connecticut), VS
Meriden (Iowa), VS
Meriden (Kansas), VS

i